Åryd kan syfta på:
Åryd, Växjö kommun – en tätort i Växjö kommun
Åryd, Karlshamns kommun – en tätort i Karlshamns kommun